A expressão Vila Matias pode se referir a:

Vila Matias - bairro do distrito de Santana, em São Paulo.
Vila Matias - bairro do distrito de Vila Formosa, em São Paulo.

Desambiguação